KNN eller knn har flere betydninger:
 Kunstigt neuralt netværk
 K-nærmeste naboer
 ISO 639-3 kode for en specifik sprogvariant af konkani; maharashtriansk konkani.
 IATA lufthavnskode for Kankan Airport.